78-й чемпіонат України із шахів, що проходив в Алушті з 10 по 19 травня 2009 року за швейцарською системою у 9 турів.

Турнір 2009 року був одним із найслабших в історії проведення чемпіонатів України. Відповідно до рейтинг-листа ФІДЕ станом на 1 квітня 2009 року в Україні нараховувалися 57 шахістів з рейтингом більше 2500 очок, з них у чемпіонаті України взяли участь лише 2 шахісти: Адам Тухаєв, 2517 (АР Крим) та Геннадій Матюшин, 2500 (Макіївка), а з 70-ти гростейстерів участь в турнірі взяли лише п’ятеро (Адам Тухаєв, Геннадій Матюхін, Олексій Кислинський, Геннадій Кузьмін, Світлана Чередниченко).

Тому за відсутності  найсильніших шахістів  України переможцем турніру став майстер спорту  Володимир Якимов із Черкас, який набравши 7 очок з 9 можливих,  лише за додатковим показником випередив майстера ФІДЕ Віталія Лужинського з Чернівців.

Регламент турніру 
 Головний суддя: С.Полєсський (Суми)
Змагання проводилися у відповідності з правилами шахової гри з використанням електронних годинників та турнірними правилами ФІДЕ.

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 11 травня (14-00 год)
 Ігрові дні: 11 – 19 травня, без вихідних 
 Закриття турніру:  10 грудня (15-00 год)
Початок партій 1 тур - 14-30 год, 2-8 тури – 14-00 год, 9 тур о 10-00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин кожному учаснику на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії з додаванням  30 сек. після кожного ходу, починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
Місця учасників визначаються за найбільшою сумою набраних очок.  У разі рівності кількості очок у двох та більше шахістів перевага надається:
 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
 3. За системою прогресуючих коефіцієнтів з відкиданням результатів 1-го, 2-го і т.д. турів;
 4. За кількістю перемог;
 5. За результатом особистої зустрічі.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2009 (жінки)

Посилання 
  Чемпіонат України 2009 року на сайті федерації шахів України
Перегляд всіх партій чемпіонату України 2009 року
Інтерв’ю з чемпіоном України Володимиром Якимовим

Примітки 

Шахові турніри 2009
2009 у шахах
2009 в українському спорті
Травень 2009
Спортивні змагання в Алушті
Чемпіонати України із шахів